Schlessinger ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Schlessinger (* 1945), israelisch-amerikanischer Pharmakologe
 Laura Schlessinger (* 1947), US-amerikanische Autorin und Radiomoderatorin

Siehe auch:
 Schlesinger